Гюнтер фон Маннагетта унд Лерхенау Бек (, 1856—1931) — австрийский (немецкий, чешский) ботаник, профессор Венского и Карлова университетов.

В честь Гюнтера Бека назван род  из семейства , а также следующие виды:

Научные работы 
 Flora von Herrstein in Niederösterreich. Wien, 1884.
 Übersicht der bekannten Kriptogamen Niederösterreich Verhandlungen zoologische-botanische Gesselschaft in Wien 37, 253—378, 1887.
 Flora von Niederösterreich. Handbuch zur Bestimmung sämmtlicher in diesem Kronlande und den angrenzenden Gebieten wildwachsenden, häufig gebauten und verwildert vorkommenden Samenpflanzen und Führer zu weiteren botanischen Forschungen für Botaniker, Pflanzenfreunde und Anfänger. 2 Bde. (Bd. I, Bd. II/1 und Bd. II/2 so komplett). Wien, Gerold, 1890—1892. VI, 430 S. 1 Bl. (Index); 1 Bl., S. (431) — 889, 2 Bll. (Index), X S., 1 Bl., 74 S., S. (893) — 1396 mit 374 Textabb. 4to. HLdr. der Zeit mit Rückentitel.

Литература 
 Pascher, A. 1931 Lexikon deutschsprachiger Bryologen: Zeitschrift zur Moosforschung in Deutschland. — ISBN 3-8311-0986-9.

Ботаники по алфавиту
Ботаники Австрии
Родившиеся в Братиславе
Умершие в Праге
Птеридологи
Альгологи
Микологи Австрии
Умершие в Чехословакии